Vasvári Csaba (1966) színművész
Vasvári Csaba (?) jogász